L'atletisme als Jocs Olímpics d'estiu de 2020 s'havien de disputar a l'Estadi Olímpic de Tòquio del 31 de juliol al 9 d'agost de 2020, però a conseqüència de la pandèmia de COVID-19 es realitzaren entre del 30 de juliol al 8 d'agost de 2021. Les proves es realitzaren a L'estadi Olímpic de Tòquio, si bé les proves de la marxa atlètica i marató es traslladaren a Sapporo. Es realitzaren un total de 48 proves, una més que en l'edició anterior, amb l'entrada d'una prova mixta de relleus.

Calendari

Medallistes

Categoria masculina 

* Indica els atletes que sols van participar en les sèries preliminars, però que van rebre la medalla.

Categoria femenina

Categoria mixta

Medaller

Referències 

Esports als Jocs Olímpics d'estiu de 2020
Atletisme als Jocs Olímpics